Гарновский — фамилия; имеет женскую форму Гарновская.
 Гарновский, Александр Дмитриевич (1932—2010) — российский химик, доктор химических наук, профессор, действительный член РАЕН.
 Гарновский, Михаил Антонович (1764—1810/17) — адъютант и доверенное лицо князя Г. А. Потёмкина.